Лас Камелијас има више значења:

 Лас Камелијас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Камелијас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Камелијас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Камелијас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Камелијас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Камелијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Камелијас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Камелијас (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Камелијас (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Камелијас, Сан Франсиско (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Камелијас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Камелијас, Мартин Палма (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику